Die 2. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 14. Februar bis 18. Februar 2006 im US-amerikanischen Roseville (Minnesota) statt. Die Spiele wurden im Guidant John Rose Minnesota Oval ausgetragen.

Schweden verteidigte den WM-Titel von 2004 durch ein 3:1-Finalerfolg über Russland. Allerdings kassierten die Schwedinnen im zweiten Vorrundenspiel beim 7:1 über Russland das erste Gegentor bei einer Weltmeisterschaft. Bronze ging an die Mannschaft Norwegens. 

Erstmals nahm auch Kanada bei einer Damen-Weltmeisterschaft teil.

Gruppenphase

Spiel um Platz 5

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 

2006
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Minnesota
Roseville (Minnesota)
Bandywettbewerb der Damen
Frauensport in den Vereinigten Staaten
Bandy (Vereinigte Staaten)